Закозельский сельсовет — административная единица на территории Дрогичинского района Брестской области Республики Беларусь. 17 сентября 2013 года в состав Совета вошла часть территории упразднённого Головчицкого сельсовета с населёнными пунктами Головчицы, Дятловичи, Корсунь, Пигановичи и Толково. Административный центр — агрогородок Закозель.

История 
Образован в 1970 г.

Состав 
В состав сельсовета входят 3 агрогородка и 11 деревень:

См. также 
 Дрогичинский район

Примечания

Ссылки 
 Дрогичинский райисполком

Сельсоветы Дрогичинского района